Chaetedus är ett släkte av insekter. Chaetedus ingår i familjen ängsskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ängsskinnbaggar
Chaetedus